Annalisa Panetta – cantante nota come Lisa
 Daniela Panetta – cantante, compositrice e arrangiatrice italiana. 
 Francesco Panetta – atleta
 Giovanni Panetta – calciatore
 Giovanni Panetta – politico
 Fabio Panetta – economista
 Jimmy Panetta (n. 1969) – statunitense, rappresentante dello Stato della California
 Leon Panetta – politico, accademico e avvocato statunitense
 Mike Panetta – rappresentante del Distretto di Columbia

Pagine correlate 
 Pane (disambigua)
 Pani
 Panini

en:Panetta